Hardegger ist der Name folgender Personen:
 eine niederösterreichische Uradelsfamilie, Grafen von Hardeck, siehe Hardegg (Adelsgeschlecht)

 Der Hardegger (13. Jh.), im Codex Manesse genannter Minnesänger

 André Hardegger (1922–1945), Schweizer Radrennfahrer
 August Hardegger (1858–1927), Schweizer Architekt
 Bertha Hardegger (1903–1979), Schweizer Missionsärztin
 Emil Hardegger (1881–1977), Schweizer Politiker
 Margarethe Faas-Hardegger (1882–1963), Schweizer Frauenrechtlerin, Gewerkschafterin
 Thomas Hardegger (* 1956), Schweizer Politiker (SP Kanton Zürich)